Рокицины:

 Рокицины — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Томашувский повят, Лодзинское воеводство.
 Рокицины — промежуточная железнодорожная станция в селе Рокицины-Колёнья в гмине Рокицины.
 Рокицины — село в Польше в сельской гмине Рокицины, Лодзинское воеводство.
 Рокицины-Колёнья — село в Польше, административный центр сельской гмины Рокицины, Лодзинское воеводство.
 Рокицины-Подхаляньске — село в Польше в сельской гмине Раба-Выжна, Малопольское воеводство.
 Рокицины — деревня в Польше в сельской гмине Чарна-Домбрувка, Поморское воеводство.